Операция «Багратион» (Багратион происходит от личного имени Баграт, которое имеет персидское происхождение Bagadāta и означает "дар Бога"):
 Операция «Багратион» — наступательная операция во времена Великой Отечественной войны, в ходе которой были освобождены территория Белоруссии, восточной Польши и часть Прибалтики.
 Операция «Багратион» — компьютерная игра в жанре стратегии в реальном времени, созданная студией Wargaming.net